Der Kanton Saint-Lyé ist ein französischer Wahlkreis im Département Aube in der Region Grand Est. Er umfasst 33 Gemeinden aus den Arrondissements Nogent-sur-Seine und Troyes. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 

SaintLye